Chelsea FC deltog säsongen 2012/2013 i de inhemska engelska turneringarna Premier League, FA-cupen, Engelska ligacupen och FA Community Shield, samt internationella turneringarna Champions League, Europa League, Europeiska supercupen och Klubblags-VM. Fram till november tränades laget av Roberto Di Matteo, innan han fick lämna sitt jobb efter att laget hamnat i ett hopplöst läge att gå vidare i Champions League, där man skulle försöka försvara sin titel. Nye interimtränaren Rafael Benítez lotsade Chelsea till en tredjeplats i Premier League och vinst i Europa League. Tack vare ligaplaceringen så gick Chelsea direkt in i 2013/2014 års gruppspel av Champions League för tionde året i rad. Anmärkningsvärt från säsongen var Chelseas tre förlorade cupfinaler och två förlorade semifinaler. Därför var det sena avgörandet mot Benfica i Europa League-finalen en rejäl revansch efter finalförlusterna. Efter säsongen så värvade klubben tillbaka 2005 och 2006 års guldtränare i Premier League, José Mourinho, som tog över managerjobbet i klubben.

Turneringsresultat

Spelartrupp

Målvakter
  Petr Čech
  Hilário
  Ross Turnbull

Backar
  Nathan Aké
  César Azpilicueta
  Ryan Bertrand
  Gary Cahill
  Ashley Cole
  Paulo Ferreira
  Branislav Ivanović
  David Luiz
  John Terry

Mittfältare
  Yossi Benayoun
  Eden Hazard
  Frank Lampard
  Florent Malouda
  Juan Manuel Mata
  Marko Marin
  Victor Moses
  John Obi Mikel
  Ramires
  Oriol Romeu
  Oscar

Anfallare
  Demba Ba
  Daniel Sturridge
  Fernando Torres

Premier League

Matcher

Tabell

Uppdaterad: 27 maj 2013

Bästa målskyttar
  Frank Lampard 15
  Juan Manuel Mata 12
  Eden Hazard 9
  Fernando Torres 8
  Ramires 5
  Branislav Ivanović 5
  Oscar 4
  John Terry 4

Champions League

Gruppspel

Europa League

Sextondelsfinal

Åttondelsfinal

Kvartsfinal

Semifinal

Final

Referenser

Noter

Chelsea FC:s säsonger
Engelska fotbollsklubbar säsongen 2012/2013